Imrich ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Imrich (* 1948), Weihbischof in Spiš
 Slavomír Imrich (* 1972), slowakischer Sommerbiathlet
 Wilfried Imrich (* 1941), österreichischer Mathematiker

Siehe auch:
 Imrich (Vorname)